Sainte Adèle désigne plusieurs saintes chrétiennes

 Adèle de Pfalzel (+ 735 ou 740), fille du roi Dagobert II ; fêtée le 24 décembre ;
 Adèle d'Orp-le-Grand (+ 670 ou 700) ou Adilie ou Adile ou Adilia, abbesse d'Orp-le-Grand dans le Brabant wallon ; fêtée le 30 juin ;
 Adèle de France, fille du roi de France Robert II et de Constance d'Arles, épouse de Baudouin V comte de Flandre, sanctifiée sous le nom de Sainte Adèle de Messines; fêtée le .

Voir aussi 
 Sainte-Adèle, une ville du Québec (Canada)